Il segno dei quattro (The Sign of Four) è un film televisivo del 1987 diretto da Peter Hammond tratto dal romanzo Il segno dei quattro di Arthur Conan Doyle interpretato da Jeremy Brett nella parte di Sherlock Holmes.

Trama

Voci correlate
 Sherlock Holmes
 Il segno dei quattro

Collegamenti esterni 

Film di Sherlock Holmes